Localidades no Reino Unido
 Preston (East Linton), na Escócia
 Preston (Prestonpans), na Escócia
 Preston (Scottish Borders)
 Preston, Lancashire, Inglaterra
 Preston (Cotswold), Gloucestershire
 Preston (Dorset)
 Preston (Dover), Kent
 Preston (East Riding of Yorkshire)
 Preston (East Sussex)
 Preston (Forest of Dean), Gloucestershire
 Preston (Hertfordshire)
 Preston (Londres)
 Preston (Lyneham and Bradenstoke), Wiltshire
 Preston (Northumberland)
 Preston (Ramsbury), Wiltshire
 Preston (Shropshire)
 Preston (Teignbridge), Devon
 Preston (Torbay), Devon
 Preston (Rutland)
 Preston (Swale), Kent
 Preston (Tyne and Wear)

Localidades nos Estados Unidos 
 Preston (Geórgia)
 Preston (Idaho)
 Preston (Iowa)
 Preston (Kansas)
 Preston (Maryland)
 Preston (Minnesota)
 Preston (Missouri)
 Preston (Nebraska)
 Preston (Nevada)
 Preston Heights, Illinois

Outros usos
 3792 Preston, asteroide